Spit (internet) – to spam rozsyłany poprzez pocztę głosową telefonii internetowej
 Spit (wspinaczka) – to punkt asekuracyjny we wspinaczce skalnej
 Spit (album) – album zespołu Kittie